— манга Таку Сакамото, повествующая о гениальном футболисте, помешанном на чистоте. Первоначально выходила в журнале Miracle Jump (издательство Shueisha, 2014), в 2015 была возобновлена в журнале Young Jump того же издательства. В 2017 году была анонсирована телеэкранизация манги.

Сюжет 
Аояма — первокурсник старшей школы Фудзими — обладает большим потенциалом для того, чтобы стать профессиональным футболистом. Выступая на позиции полузащитника, он в свои пятнадцать лет уже готов пробиться в юниорскую сборную Японии до 16 лет, но не может этого сделать из-за гермофобии, заставляющей его постоянно заботиться о чистоте. Аояма не может прикоснуться к мячу на поле руками, не может есть пищу, приготовленную другими людьми, и избегает физических контактов с людьми. Подобное поведение приводит его к конфликту с товарищами по футбольной команде школы.

Персонажи 

 Сэйю: Рётаро Окиаю

 Сэйю: Томокадзу Сэки

 Сэйю: Андзу Харуно

 Сэйю: Нориаки Сугияма

 Сэйю: Дайсукэ Сакагути

Манга 
Манга авторства Таку Сакамото с иллюстрациями самого Сакамото, выходила с 20 мая 2014 года в журнале «Miracle Jump», затем публикации перенесли с 2015 года в журнал «Young Jump», оба журнала выходили от издательства «Shueisha».

Критика 
Обозреватель портала Anime News Network Ник Кример высказал мнение, что комедийная составляющая аниме-сериала является «морально устаревшей», поскольку использует довольно прямолинейные шутки над чистотой, переключая изображение Аоямы в тиби-версию. При этом Кример отметил, что драматические моменты истории, напротив, достаточно неплохо обыгрывают фобию главного героя. Однако, критик подчеркнул, что из-за невысокого качества изображений аниме-сериала он не может рассматриваться как нечто выходящее за рамки посредственности жанра спокон.

Лаурен Орсини назвал элементы юмора произведения смесью «глупого и шокирующего перфекционизма» манги «Я — Сакамото, а что?» и личностной комедии Tanaka-kun is Always Listless.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт аниме Keppeki Danshi! Aoyama-kun
 

Аниме и манга о футболе